Soumare of Soumaré kan verwijzen naar de volgende personen:

 Abdoulaye Soumare (1980), Frans voetballer
 Bakary Soumaré (1985), Malinees voetballer
 Mohamed Soumaré (1996), Belgisch voetballer
 Myriam Soumaré (1986), Frans sprintster